Jacob van Artevelde (ca. 1290-1345) Belgisch volksleider en staatsman 
 Filips van Artevelde (1340-1382) Gents leider, zoon van Jacob
 Jacob van Artevelde (roman), historische roman van Hendrik Conscience uit 1849
 Jacob van Artevelde (toneel), toneelstuk van Cyriel Verschaeve uit 1911
Zie ook Artevelde